TMS steht für:
 Das FIFA Transfer-Abgleichungssystem, Online-Plattform zur Abwicklung der internationalen Transfers von Profi-Fussballspielern
 São Tomé, IATA-Code des Flughafens São Tomé
 Tankmotorschiff, ein Schiffstyp zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen
 Taumittelsprühanlage, eine stationäre Anlage für Straßen, zum selbsttätigen Aufbringen flüssiger Auftaumittel
 Team Management Systems, ein Instrumentarium zur Organisations- und Personalentwicklung
 Technische Marineschule (Kiel)
 Technik-Museum Speyer in Speyer
 Technische mittlere Schule, für eine Schulart in Österreich, siehe Gewerbliche, technische und kunstgewerbliche mittlere Schule
 Test Match Special, Cricket-Sendung des BBC-Hörfunks
 Test für Medizinische Studiengänge, ein Studierfähigkeitstest für die Zulassung zum Medizinstudium
 Tetramethylsilan, eine chemische Verbindung, Standard bei der Kernresonanz-Spektroskopie
 The Masked Singer, eine deutsche Fernsehsendung
 The Micropalaeontological Society
 The Minerals, Metals & Materials Society, eine US-amerikanische Gesellschaft von Mineralogen, Metallurgen und Materialwissenschaftlern 
 Theodolit-Messsystem, Messeinrichtung zur polaren Punktbestimmung in der Ingenieurgeodäsie
 Theodor-Mommsen-Schule, das größte Gymnasium Schleswig-Holsteins, in Bad Oldesloe
 Thomas-Mann-Schule (Lübeck), ein neusprachliches Gymnasium im Lübecker Stadtteil St. Gertrud
 Tile Map Service, eine Spezifikation der Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) für Webdienste zur Darstellung von digitalen Karten
 Tokyo Movie Shinsha, ein japanisches Filmproduktionsunternehmen, heute TMS Entertainment
 Tokyo Motor Show, Automesse in Japan
 Traffic Management System, ein Verkehrsleitsystem im öffentlichen Verkehr
 Transkranielle Magnetstimulation, Gehirnstimulation mit Hilfe starker Magnetfelder
 Translation Memory System, Begriff aus der computerunterstützten Übersetzung
 Transport Management Software, Software zu den Bereichen Disposition, Tourenplanung, Telematik etc.
 Traumatic Masturbatory Syndrome, ein umstrittener Begriff für eine sexuelle Störung
 Trimethylsilyl-Rest, eine funktionelle Gruppe an Molekülen, die durch Silylierungsmittel eingebracht wurde
 Turbinenmotorschiff, siehe Turbinenschiff
 TMS Turnkey Manufacturing Solutions
sowie:
 einige Prozessoren-Serien, siehe Texas Instruments

tms steht für:
 Tima (ISO-639-3-Code), kordofanische Sprache der Tima im Sudan

Abkürzung